Immunität, teils auch als Vorgang Immunisierung, (Adjektiv: immun) steht für:

 die Unempfindlichkeit eines Organismus gegen Antigene, Krankheitserreger und Gifte, siehe Immunität (Medizin)
 der Schutz gewählter Amtsträger und ausländischer Würdenträger vor Strafverfolgung, siehe politische Immunität
 der Schutz von Diplomaten vor strafrechtlicher, zivilrechtlicher und administrativer Verfolgung im Gastland, siehe diplomatische Immunität
 der Schutz von Staaten vor der Gerichtsbarkeit fremder Staaten, siehe Staatenimmunität
 in der Rechtsgeschichte eine Privilegierung geweihter Orte, siehe kirchliche Immunität
 der Schutz von Kulturgut im Ausland, etwa für Leihgaben, siehe Sachliche Immunität von Kulturgut
 eine Abwehrhaltung gegen rationale Kritik, siehe Immunisierungsstrategie
 die Ausnahme von der Gerichtsbarkeit des Landesherrn, siehe Immunitätsgerichtsbarkeit

Siehe auch:
 Exterritorialität (Schutz der Botschaftsgebäude)
 Kirchenasyl